Bonsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Edvard Bonsdorff (1839–1919), russischer Armeeoffizier und Topograf
 Göran von Bonsdorff (1918–2009), finnischer Politikwissenschaftler